Frawley est un patronyme porté notamment par :

 Dan Frawley (1882-1967), joueur de rugby à XIII australien ;
 Dan Frawley (1962-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 David Frawley (1950-), écrivain spécialisé dans l'enseignement de l'Hindouisme, le Yoga et l'Ayurveda ;
 James Frawley (1936-2019), réalisateur, acteur et producteur américain ;
 John Frawley (1965-), joueur de tennis professionnel australien ;
 Rod Frawley (1952-), joueur australien de tennis ;
 William Frawley (1887-1966), acteur américain.